Fiat Panda désigne trois générations successives d'automobiles de type citadine :
 Fiat Panda I (1980-2003) ;
 Fiat Panda Elettra, variante électrique de cette dernière (1990-1998) ;
 Fiat Panda II (2003-2012) ;
 Fiat Panda III (2012-).

Panda